Яналиф  (от тат. яңа əлифба/jaꞑa əlifвa, , сокращ. яңалиф/jaꞑalif, букв. «новый алфавит»),:

 Яналиф — единый алфавит для тюркских языков, официально существовавший в СССР в 1928—1938 гг. (местами до 1940 г.)
 Яналиф (деревня) — деревня в Бугульминском р-не Республики Татарстан, названная в честь указанного алфавита.
 Яналиф (улица) — название ряда улиц в Башкортостане и Татарстане,  в честь указанного алфавита.
 Яналиф (пишущая машинка) — первая модель пишущей машины, выпущенная в СССР. Выпускалась Казанским заводом пишущих машин для республик Советского Востока, перешедших на одноимённый алфавит.